Сан Антонио де лас Палмас има више значења:

 Сан Антонио де лас Палмас (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Антонио де лас Палмас, Патио Форестал (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Антонио де лас Палмас (Сан Мартин де лас Пирамидес), насеље у савезној држави Мексико у Мексику